Mori ima više značenja:
 Mori (Firenca)
 Mori (Mačerata)
 Mori (Padova)
 Mori (Terni)
 Mori (Trento)
 Mori (Vičenca)

U SAD-u:
 Okrug Mori (Tenesi)
 Mori (Severna Karolina)
 Mori (Trento)